Büchner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra syskonen:

 Alexander Büchner (1827–1904), tysk.fransk litteraturvetare
 Ernst Büchner (1850–1924), tysk industriell kemist, uppfinnare av laboratorieutrustning med namn efter honom
 Georg Büchner (1813–1837), tysk författare, revolutionär, filosof, läkare och  zoolog
 Luise Büchner (1821–1877), tysk författare och feminist
 Ludwig Büchner (1824–1899), tysk filosof
 Ralf Büchner (född 1967), östtysk gymnast

Se även 

 Buchner

Tyska efternamn